Тросна — топоним:

Населённые пункты 
 Тросна — деревня в Шкловском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Тросна — посёлок в Жуковском районе Брянской области и расположенная в нём железнодорожная станция
 Тросна — деревня в Хвастовичском районе Калужской области
 Тросна — село в Орловской области, административный центр Троснянского района
 Тросна — деревня в Болховском районе Орловской области
 Тросна — село в Щёкинском районе Тульской области

Реки 

 Тросна — река в Тверской области, правый приток Межи.

 Тросна — река в Орловской области, левый приток Оки
 Тросна — река в Брянской области, левый приток Десны
 Тросна — река в Брянской области, правый приток Унечи
 Тросна — река в Тульской области, правый приток Соловы